Фащівська селищна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:
 Фащівська селищна рада — Луганська область, Антрацитівський район
 Фащівська селищна рада — Луганська область, Перевальський район